Kangru (Kiili), een plaats in de Estlandse gemeente Kiili, provincie Harjumaa
 Kangru (Märjamaa), een plaats in de Estlandse gemeente Märjamaa, provincie Raplamaa
 Kangru (Põhja-Pärnumaa), een plaats in de Estlandse gemeente Põhja-Pärnumaa, provincie Pärnumaa